Сен-Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сен-Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сен-Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Шер
 Сен-Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сен-Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура